Cieki w Polsce
 Mała Młynówka – potok, dopływ Nysy Łużyckiej
 Mała Młynówka – potok, dopływ Młynówki w dorzeczu Białej Lądeckiej
 Mała Młynówka – struga, dopływ Młynówki Sułowskiej

Przypisy